Twoja Telewizja Morska
 TTM – med. trichotillomania
 TTm – termin stosowany w modelarstwie kolejowym